Niemcy:
 Kamern – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Kamern – dzielnica gminy Ganderkesee w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Oldenburg

Zobacz też:
 Kammern